Kerkakkers of Kerkakker kan verwijzen naar:

 Kerkakkers (Mierlo), een wijk in Mierlo
 Kerkakkers (Valkenswaard), een wijk in Valkenswaard
 een oude naam van Huiskebuurt bij Schoorldam